Condomina steht für:
 Avenida de la Condomina, Hauptverkehrsstraße in Alicante, Spanien
 Estadio Nueva Condomina, 2006 fertiggestelltes Stadion in Murcia, Spanien, seit 2007 Heimspielstätte von Ciudad de Murcia
 La Condomina, 1924 erbautes Stadion in Murcia, Spanien, bis 2007 Heimspielstätte von Ciudad de Murcia
 Nueva Condomina, Einkaufszentrum in Murcia, Spanien